Саламон — фамилия.

Известные носители:
 Саламон, Бартош (род. 1991) — польский футболист.
 Саламон, Лестер (1943—2021) — американский экономист и социолог.
 Саламон, Саймон — британский математик, геометр.